(1891-1930), mathématicien allemand
 (1876-1912), poète lyrique et critique d'art allemand
Ferdinand Schur (1799-1878), botaniste et chimiste germano-autrichien
Friedrich Schur (1856-1932), mathématicien allemand, géomètre
Issai Schur (1875-1941), mathématicien russe, algébriste
Gustav-Adolf Schur (1931-), coureur cycliste allemand
Jan Schur (1962-), coureur cycliste allemand
Max Schur (1897-1969), psychanalyste autrichien, médecin et ami de Freud